Россошинский сельсовет

Алтайский край 
 Россошинский сельсовет Алтайского района

Волгоградская область 
 Россошинский сельсовет Урюпинского района

Ростовская область 
 Россошинский сельсовет Зерноградского района (преобразован в 2000-х в сельское поселение)